Józef Wincenty Swastek (1913–1977) – polski duchowny katolicki, organizator polsko-amerykańskich badań historycznych
 Józef Swastek (1936–2021) – polski duchowny katolicki, historyk, hagiograf, profesor, były prorektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu